20-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2013 год состоялась 18 января 2014 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 11 декабря 2013 года. Почётного приза за жизненные достижения была удостоена американская актриса Рита Морено.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов и победителей премии.

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телевидение

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 Оскар 2014 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2014 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2014 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Золотая малина 2014 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Официальный сайт премии Гильдии киноактёров США 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
События 18 января
Январь 2014 года
Кинопремии 2014 года
Телевизионные премии 2014 года